Джулия Энн (; настоящее имя — Джулия Тавелла (); родилась 8 октября 1969 года, Глендейл, Калифорния, США) — американская порноактриса, танцовщица.

Биография 
Джулия Энн — это псевдоним актрисы, при рождении она получила имя Джулия Тавелла. Родилась в городе Глендейл штата Калифорния, в детстве занималась музыкой, училась играть на пианино, в возрасте 12 лет переехала в город Иделлвилд, где жила с бабушкой до 17 лет, после чего перебралась в Лос-Анджелес. В 18 лет пришла в модельный бизнес, именно в это время Джулия Энн работала в Голливуде, зарабатывая борьбой в грязи, до того как приняла участие в стриптиз-дуэте совместно с Джанин Линдмалдер в начале 1990-х. Они были успешны и к ним начали поступать предложения сниматься в порнографических фильмах. Джулия Энн заявила, что она и Линдмалдер занимались сексом, но описали свои отношения как «разновидность влюбленных подруг.»

Джулия Энн дебютировала в порнофильме в 1993 году в фильме Эндрю Блейка Hidden Obsessions, где она снималась в лесбийской сцене совместно с Линдмалдер.

21 июня 2003 года Энн вышла замуж за порнорежиссёра Майкла Равена, но в скором времени они расстались.

На 2018 год снялась в 969 порнофильмах.

Премии 

AVN Awards
 введена в AVN Hall of Fame
 1994 Best All-Girl Sex Scene — Film for Hidden Obsessions
 2000 Best All-Girl Sex Scene — Film for Seven Deadly Sins
 2004 Best Actress — Video for Beautiful
 2007 Best Scene — Video for The Big Dirty Pazon
 2010 Best Makeup for The 8th Day
 2010 MILF/Cougar Performer of the Year
 2011 MILF/Cougar Performer of the Year
 2013 MILF/Cougar Performer of the Year
 2015 Hottest MILF (Fan Award)

XRCO Award
 1994 Best Girl-Girl Scene for Hidden Obsessions
 2009 MILF Of The Year

XBIZ Award
 2014 MILF Performer of the Year

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 Профиль на сайте AVN

Родившиеся в Глендейле (Калифорния)
Penthouse Pets
Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Члены Зала славы AVN
Члены Зала славы XRCO
Члены Зала славы NightMoves
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Vivid Girls
MILF-порнография